Джон Эплтон () — американский юрист, политик и дипломат. Первый поверенный в делах США в Боливии, а затем специальный представитель в Великобритании и Российской империи.

В 1851 году он был избран в Конгресс США, представляя 2-ой избирательный округ Мэна. Как конгрессмен он стал известен своими ораторскими способностями.

В 1855 году Эплтон был направлен в Лондон в качестве дипломатического посланника для продвижения интересов США в переговорах по окончанию Крымской войны. Он вернулся в Соединенные Штаты в 1857 году и был назначен на должность заместителя госсекретаря, которую он занимал в течение следующих трех лет. В этом качестве он начал переговоры с Россией о возможной покупке Аляски. Одновременно он был редактором продемократической газеты The Washington Union, но его карьера была омрачена утверждениями о том, что он использовал эту должность для личной выгоды.

Эплтон был чрезвычайным и полномочным посланником США в России с 1860 года до своей отставки в 1861 году.

Ранний период жизни: 1815—1844 
Джон Эплтон родился в Беверли, штат Массачусетс, 11 февраля 1815 года. Его отец, Джон Уайт Эплтон (1780—1862), был жителем Портленда, штат Мэн; его мать, София Эплтон (урожденная Уильямс) (1786—1860), была из Коннектикута. Эплтон был третьим ребёнком из девяти и провел большую часть детства в Портленде.

Эплтон родился в Беверли, штат Массачусетс, в 1834 году. Он окончил Боудин-колледж и с 1835 по 1836 год учился Покинув Гарвард, он работал адвокатом и редактором газеты, продолжая при этом активное участие в политике Демократической партии. В 1840 году он был назначен нотариусом по завещательным делам округа Камберленд, штат Мэн, а в 1845 году стал заведовать делопроизводством военно-морского департамента США.

В 1830-х годах Эплтон изучал юриспруденцию в Боудин-колледже, получив степень доктора права в 1834 году и продолжая обучение в Гарвардской школе права летом 1835 и 1836 годов. Позднее он работал в юридических фирмах Новой Англии. 20 июня 1837 года Эплтон был принят в коллегию адвокатов в графстве Камберленд, штат Мэн, и впоследствии открыл собственную юридическую практику в Портленде.

В 1838 году Эплтон был назначен главным редактором портлендской газеты Eastern Argus, а в 1840 году и с 1842 по 1844 год он занимал должность регистратора наследственных дел в суде округа Камберленд .

В 1840 году он женился на Сьюзен Ловеринг Додж, а их единственный ребёнок, Эйбен Додж Эплтон, родился в Портленде в 1843 году.

Политическая карьера: 1845—1864

Главный делопроизводитель 

Помимо юридической практики, Эплтон проявлял постоянный интерес к политике Демократической партии. В 1840-х годах он сотрудничал с губернатором штата Теннесси Джеймсом Полком, который в 1844 году был избран президентом. После инаугурации Полка Эплтон принял предложение министра ВМС США Джорджа Бэнкрофта о вступлении в администрацию в качестве главного делопроизводителя военно-морского флота.

Эплтон сохранял близкие отношения с Полком и даже вёл личный дневник президента во время его поездки по штатам Северо-Востока. Отчет Эплтона об этом турне был позже опубликован в виде 135-страничного тома под названием «Север для Союза» (англ. North for Union). В книге дано описание прогресса в искусстве и промышленности, неодобрительно описана городская культура. Бостон описывается как величественный город, сыгравший важную роль в Войне за независимость, которая позволила Эплтону «почти забыть про его омерзительность» сегодня. Индустриальный Лоуэлл подвергается критике за коммерциализацию и потому, что не способствует «воспитанию республиканского духа и спартанских сердец». Описывая самый большой город региона, Эплтон писал:  …Все там [в Нью-Йорке] запутано, и каждый человек там стремится к какой-то эгоистичной цели. Тому, кто медленно ходит по улицам, грозит опасность быть раздавленным, и все так спешат, что, случись что, ни один житель, вероятно, не остановится, чтобы поднять его.  26 января 1848 года Эплтон был главным делопроизводителем Государственного департамента, но в марте подал в отставку, когда его назначили первым поверенным в делах США в Боливии. На этой должности Эплтон был вторым по значимости сотрудником Департамента.

В январе 1848 года Эплтон был назначен главным делопроизводителем Государственного департамента, но в марте подал в отставку, когда его назначили первым поверенным в делах США в Боливии. Работа не складывалась, и Эплтон подал в отставку после шести месяцев службы и вернулся на родину, чтобы заняться политикой.

Поверенный в делах США в Боливии 
30 марта 1848 года тогдашний госсекретарь Джеймс Бьюкенен назначил Эплтона временным поверенным в делах США в Боливии, которая незадолго до этого объявила независимость от Перу. Первоначально его задача заключалась в том, чтобы наладить экономические отношения с Боливией, заверить Боливию в доброй воле Соединенных Штатов и помочь в заключении трансграничного договора, по которому порт Арика переходил из-под перуанского под боливийский контроль. Далее Бьюкенен просил Эплтона использовать свое влияние в деле поощрения Боливии к демократии, показав «им пример нашей страны, где все споры решаются с помощью избирательной урны».

Эплтон отправился в Боливию летом 1848 года. Однако его прибытие было отложено сначала из-за кораблекрушения корабля «Онкайе», который доставлял его в Южную Америку, а затем из-за медленного перехода через Анды на пути в Ла-Пас. В октябре он достиг столицы Боливии и обнаружил, что правительство президента Хосе Мигеля де Веласко Франко пытаются свергнуть военные под командованием бывшего военного министра Мануэля Исидоро Бельсу. И де Веласко, и Бельсу утверждали, что стоят во главе государства, но никто из них принимал Эплтона для вручения верительных грамот. Повстанцы Бельсу взяли власть в свои руки спустя 8 недель, и Эплтон смог вступить в должность в декабре.

Уже вступив в должность, Эплтон столкнулся с массой сложностей. В переписке с правительством США он жаловался, что в стране сложный климат, мало североамериканцев и нет дорог. Попытки выполнить указания Бьюкенена о трансграничном договоре с Перу также были отвергнуты, поскольку перуанское правительство не было уведомлено о том, что Эплтон будет выполнять эту задачу, и отказалось вести с ним переговоры. Недовольный, жалуясь на плохое здоровье, Эплтон попросил отозвать его в США. Он подал в отставку 4 мая 1849 года — менее чем через полгода после вступления в должность.

Избрание в Конгресс 
. В конце 1849 года Эплтон вернулся в Мэн и вновь заинтересовался политической карьерой. 4 марта 1851 года он был избран в Конгресс США 32-го созыва кандидатом от демократов по 2-му округу штата Мэн, получив на 40 голосов больше, чем кандидат от вигов Уильям Фергюсон.

Несмотря на провал в Боливии, Эплтон продолжал интересоваться международными отношениями и работал в Комитете по иностранным делам. Теперь он сосредоточился на европейских делах, занимая консервативную позицию и утверждая, что республиканцы в международных вопросах были мотивированы скорее эмоциями, чем разумом. Для Эплтона европейские республиканские настроения были «похожи на легендарного Фаэтона, [который] страстно выхватывает поводья, безумно уходит с маршрута и почти погружает мир во тьму». Конгрессмен также продемонстрировал талант к ораторскому искусству, выступив с рядом блестящих речей. Его навыки оратора были признаны в декабре 1852 года, когда Конгресс поручил ему прочитать некролог на смерть экс-сенатора и госсекретаря Даниела Уэбстера.

Посланник в Лондоне 
В 1852 году Эплтон отказался баллотироваться на переизбрание в Конгресс. Он вернулся в Мэн, а в феврале 1855 года был назначен дипломатическим посланником в Лондоне, получив задачу вести от имени США переговоры о прекращении Крымской войны. Основной интерес Соединённых Штатов состоял в том, чтобы не допустить включения в повестку переговоров вопрос о запрете на каперство в открытом море. Несмотря на неоднократные усилия, Эплтону не удалось продвинуться в этом деле, и в Парижской декларации о принципах морского международного права (1856) каперство было запрещено. Эплтон оставил пост 16 ноября 1855 года. Предложение Государственного департамента остаться в Лондоне в качестве временного поверенного в делах США также было им отклонено, и в декабре Эплтон вернулся на родину, сразу же приняв участие в президентской кампании Джеймса Бьюкенена (1856).

Заместитель госсекретаря, посланник в России 

После инаугурации Бьюкенена в 1857 году Эдмунд Берк предложил Эплтону возглавить пропрезидентскую газету Washington Union. Через несколько месяцев Эплтон ушел с этой должности по состоянию здоровья. Но уже 4 апреля 1857 года он был назначен заместителем госсекретаря США, и, начиная с его каденции, должность стала второй по важности в Госдепартаменте. В 1858 году Эплтону было предъявлено обвинение в коррупции в связи с причастностью к «публичному хищению печатной продукции»: он использовал свое влияние и должность редактора, чтобы заработать около 10 тыс. долларов (290 тыс. долларов в  году). Эплтон не стал отрицать обвинения.

Находясь на своем посту, он участвовал в предварительных переговорах с Российской империей по поводу предполагаемой покупки Аляски в Вашингтоне. Помимо него, в переговорах участвовали российский представитель Эдуард Стекль и председатель Комитета Сената США по военно-морским делам Уильям М. Гуин. Эплтон и Гуин предложили 5 млн долларов (140 млн долларов в ) в 1859 году, но де Стекль настаивал на большей сумме. До президентских выборов 1860 года не было принято никакого решения, и затем обсуждение было отложено на неопределенное время после начала Гражданской войны в США.

Эплтон подал в отставку с поста заместителя госсекретаря 10 июня 1860 года, уже зная о состоявшемся новом назначении (8 июня) на пост чрезвычайного и полномочного посланника США в России. 9 сентября 1860 года он вручил верительные грамоты в Санкт-Петербурге. Эплтон проявил нетерпение по поводу роста влияния Царства Польского, о чём писал в Вашингтон, но не получал особой реакции. Во время встреч с министром внешних сношений А. М. Горчаковым в апреле 1861 года стало ясно, что Россия не признает Конфедерацию, но сохранит с ней торговые связи.

8 июня 1861 года Эплтон вышел на пенсию по состоянию здоровья.

Он умер 22 августа 1864 года и похоронен на кладбище Эвергрин в Портленде.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члены Палаты представителей от штата Мэн
Послы США в России
Послы США в Боливии
Выпускники Боудин-колледжа
Умершие в 1864 году
Родившиеся в 1815 году